26-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл во Андижане в 1982 году по круговой системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. При равенстве очков место определялось по лучшему коэффициенту.

Чемпионкой страны стала семнадцатилетняя Владислава Андролойц. Второе место заняла Рема Гагарина. На третьем месте финишировала Алла Наумова.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1983 № 2

Женщины
1982 год в шашках
Спорт в Узбекистане в 1982 году
Соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты СССР в 1982 году
Спорт в Андижане